DFB-Pokalsieger 1995 war Borussia Mönchengladbach. Im Endspiel im Olympiastadion Berlin siegte Mönchengladbach am 24. Juni 1995 mit 3:0 gegen den Zweitligisten VfL Wolfsburg, der als erste Mannschaft bis zum Finaleinzug nur Auswärtsspiele bestritt. Gladbach gewann damit nach 1960 und 1973 den dritten Pokaltitel. Der Titelverteidiger SV Werder Bremen war bereits in der ersten Runde gegen die Amateurmannschaft des FC Bayern München ausgeschieden, die drei Runden weiter kam als Bayern Münchens Profimannschaft.

Im Europapokal der Pokalsieger schied der deutsche Pokalsieger wie 1994/95 gegen den niederländischen Pokalsieger Feyenoord Rotterdam aus, diesmal aber erst im Viertelfinale.

1. Hauptrunde 

|}

2. Hauptrunde 

|}

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

199495
Fußballsaison 1994/95